Фейерверк:

Фейерверк — декоративные огни разнообразных цветов и форм, получаемые при сжигании пиротехнических составов.
 «Фейерверк» — галактика в созвездии Лебедь.
 «Фейерверк» () — немецкий художественный фильм 1954 года режиссёра Курт Хофман.
 «Фейерверк» () — фильм-драма, Япония, 1997 год. Режиссёр — Такэси Китано.
 «Фейерверк. Честь имею» — художественный фильм, Россия, 2003 год. Режиссёр — Сергей Тарасов.
 «Фейерверк» () — индийский художественный фильм 2018 года, режиссёр Вишал Бхарадвадж.